Béliveau ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Béliveau (1870–1955), kanadischer Erzbischof
 Jean Béliveau (1931–2014), kanadischer Eishockeyspieler
 Juliette Béliveau (1889–1975), kanadische Schauspielerin
 Rachel Beliveau (* 1961), kanadische Volleyballspielerin
 Richard Béliveau (* 1953), kanadischer Molekularbiologe und Mediziner